Kaldeiska kan syfta på:

 Kaldeisk nyarameiska – en nysyrisk dialekt som talas av kaldeiska kristna (kristen arameiska)

Se även
 Akkadiska – de gamla kaldéernas språk
 Västarameiska – en arameiska dialekt, på vilken vissa delar av bibeln och targumerna är avfattade (judisk arameiska)